Joan de Borbó (comte de Montizón) (1820 - 1887)
 Joan de Borbó i Battenberg, comte de Barcelona. (1913 - 1993).
 Joan I de Borbó (1381-1434), duc de Borbó, comte de Clermont-en-Beavaisis i de Forez, comte consort d'Alvèrnia i de Montpensier
 Joan de Borbó (o Joan de Borbó-Carency) (1378-1457), senyor de Carency-en-Artois et d'Aubigny-en-Artois, d'acord amb el repartiment amb els seus parents de 15 de setembre de 1390. Casat el 1416 amb Caterina d'Artois (†1420) segona filla de Felip d'Artois, comte d'Eu i de Maria de Berry; en segones noces el setembre de 1420 amb Joana de Vendômois, vídua de Germain Ronsart, filla d'Hamelin de Vendômois i d'Alix de Bessé, dama de Bessé-sur-Braye; amb aquesta dona va tenir tres fills abans del matrimoni que van provocar una discussió per la legitimat de la successió.